Anthaxia nigritula nigritula é uma subespécie de insetos coleópteros polífagos pertencente à família Buprestidae.

A autoridade científica da subespécie é Ratzeburg, tendo sido descrita no ano de 1837.

Trata-se de uma subespécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Anthaxia nigritula - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Anthaxia nigritula - NCBI Taxonomy Database
 Anthaxia nigritula - Global Biodiversity Information Facility
 Anthaxia nigritula - Encyclopedia of Life

Coleópteros polífagos de Portugal
nigritula
Coleópteros descritos em 1837